Abkommen von Cartagena bezeichnet:
 Abkommen von Cartagena (1813), abgeschlossen in Cartagena, Kolumbien
 Abkommen von Cartagena (1907), abgeschlossen in Cartagena, Spanien
 Abkommen von Cartagena (1969), abgeschlossen in Cartagena, Kolumbien
 Abkommen von Cartagena (1983), abgeschlossen in Cartagena, Kolumbien
 Abkommen von Cartagena (1990), abgeschlossen in Cartagena, Kolumbien